Fil d'Ariane est une expression qui peut désigner :
 fil d'Ariane, un objet légendaire de la mythologie grecque, qui est à l'origine des acceptions métonymiques ultérieures ci-dessous ;
 fil d'Ariane, en ergonomie, un système d'aide à la navigation (souvent la navigation web) ;
 fil d'Ariane, en plongée sous-marine ou souterraine, le filin que le plongeur déroule derrière lui à l'aide d'un dévidoir afin de pouvoir retrouver son point de départ, en milieu trouble ou confiné ;
 Fil d'Ariane, le nom de la route métropolitaine 901 à Toulouse qui relie les autoroutes A621 et A624 ;
 fil d'Ariane, un fil de fer tendu autonome, très proche du fil de fer ; c'est un objet d'équilibre et une discipline des arts du cirque.

Le Fil d'Ariane est une expression qui peut désigner :
 Le Fil d'Ariane, un téléfilm français diffusé en 2012 ;
 Le Fil d'Ariane, une association nationale d'entraide généalogique.

Expression issue de la mythologie gréco-romaine